FK Nevėžis er en litauisk fodboldklub fra Kėdainiai.

Holdets farver er blå og hvid. Klubben har hjemmebane på Kėdainių centrinis stadionas (kapacitet 3.000).

Historiske slutplaceringer

Klubfarver 
 Hvid og blå

Trøjer

Nuværende trup

Trænere 
  Vitalijus Stankevičius, 2018–maj 2021.
  Darius Gvildys, siden maj 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 fknevezis.lt 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1962